

Informatica
S.M.A.R.T. – sistema di monitoraggio dei dischi rigidi del computer
Smart Package Manager – gestore di pacchetti software .rpm in Linux

Spazio
SMART-1 – sonda spaziale lanciata nel 2003
SMART-2 – sonda spaziale lanciata nel 2009

Persone
Allan Smart – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Amelia Smart – sciatrice alpina canadese
Amy Smart – attrice ed ex modella statunitense
Christopher Smart – poeta britannico
David A. Smart – critico letterario e giornalista statunitense
Erinn Smart – schermitrice statunitense
Harry Smart – poeta britannico
Herbert Smart – calciatore inglese
Jean Smart – attrice statunitense 
Jeffrey Smart – pittore australiano
John Smart – giurista britannico
Keeth Smart – schermidore statunitense
Keith Smart –  ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Marcus Smart – cestista statunitense
Paul Smart – pilota motociclistico britannico
Scott Smart – pilota motociclista britannico, figlio di Paul
Shaka Smart – allenatore di pallacanestro statunitense
Tanzel Smart – giocatore di football americano statunitense
Tommy Smart – calciatore inglese
William Smart – economista britannico

Altro
Smart – casa automobilistica tedesca
Maxwell Smart – protagonista della serie televisiva Get Smart e del film Agente Smart - Casino totale